Тотомостла има више значења:

 Тотомостла (Кваутемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тотомостла, Ла Сеиба (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику